Termin PORB ima više značenja.

 Beta-porfiranaza, enzim
 Korinbakterijski porin B, protein